Алессандро Пуччіні (нар. 1968) — італійський фехтувальник на рапірах
 Вітторія Пуччіні (нар. 1981) — італійська актриса
 Джакомо Пуччіні (1858—1924) — італійський оперний композитор